DJF est un code qui peut signifier :
 Franc Djibouti, ou franc djiboutien, la monnaie de Djibouti, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code